Geschlechtsidentitätsstörung (GIS, , kurz GID) ist eine psychologische oder medizinische Diagnose für Personen, die sich nicht mit dem ihnen bei Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können. In der seit 2022 geltenden Version ICD-11 ändert sich die Diagnose zu „geschlechtsspezifische Abweichung“ zu gender incongruence (siehe unten).

Bereits im Jahr 2013 ersetzte die Amerikanische psychiatrische Gesellschaft (APA) in ihrem Handbuch DSM-5 die Diagnose gender identity disorder durch gender dysphoria („Geschlechtsdysphorie“). Transgender-Personen gelten nach dem DSM nicht als gestört, ebenso nichtbinäre oder genderfluide (gender nonconforming) oder schwule oder lesbische Personen.

Der Weltverband für Transgender Gesundheit (WPATH) wies schon 2010 ausdrücklich darauf hin, dass eine Störung oder Erkrankung nicht den Menschen oder seine Identität beschreibe, sondern etwas, mit dem der Mensch möglicherweise zu kämpfen habe. Transsexuelle, transgender und geschlechts-nichtkonforme Personen gelten demnach nicht als grundsätzlich gestört. Vielmehr sei es das Leiden unter einer eventuell auftretenden Geschlechtsdysphorie, die diagnostiziert und behandelt werden könne.

Da eine „anhaltende Geschlechtsdysphorie im Kindes- und Jugendalter häufig mit sozialer Ausgrenzung und psychiatrischen Komorbiditäten wie Depressionen sowie selbstverletzendem und suizidalem Verhalten“ einhergehe, sei, so Annika Specht und ihre Co-Autoren „eine adäquate Betreuung der Betroffenen ausgesprochen wichtig“.

Klassifikation 

Mit der Neuauflage des ICD hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Entpathologisierung der fehlenden Geschlechtsidentifikation vollzogen. Während im ICD-10 noch von einer „Störung der Geschlechtsidentität“ die Rede ist. Hat das in der Folgeversion eher den Rang einer Normvariante.
 Im ICD-11 ist die vorherige Formulierung „Störungen der Geschlechtsidentität“ ersetzt durch die Bezeichnung  „Genderinkongruenz“.  Auch ist die Diagnose nicht mehr als psychische Störung eingeordnet, sondern als „Zustand mit Bezug zur sexuellen Gesundheit“.  Unterschieden wird nach dem Lebensalter:
 HA60: geschlechtsspezifische Abweichung während der Pubertät oder im Erwachsenenalter (gender incongruence of adolescence or adulthood)
 HA61: geschlechtsspezifische Abweichung während der Kindheit (gender incongruence of childhood)
Psychische Störungen, die als Folge oder Ursache der Genderinkongruenz festgestellt werden sind nach Kapitel 06, beispielsweise als „6A71.0 Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichtgradige Episode“ zu kodieren.

Kritik an der Diagnose 
Es wurde auch kritisiert, die Diagnose Geschlechtsdysphorie verkenne den wahren Grund für die erhöhte psychische Belastung von Transpersonen, nämlich die anhaltende Diskriminierung, was sich auch darin zeigt, dass 70 % der Transpersonen ihre Geschlechtsidentität als etwas Positives empfinden.

Einige Transsexuellenorganisationen wie beispielsweise der Verein Aktion Transsexualität und Menschenrecht kritisieren den Begriff „Geschlechtsidentitätsstörung“ als unwissenschaftlich und als unbewiesene Erfindung der Psychoanalyse. So berücksichtige seine Definition nicht die Erkenntnisse der Wissenschaft, dass weder Geschlechtschromosomen noch Genitalien einer Person eine eindeutige Aussage über ihr Geschlecht machen könnten; das Konzept einer Störung der Geschlechtsidentität benötige aber die Existenz eines „biologischen Geschlechtes“, von dem die Psyche der Betroffenen abweiche. Weil das Geschlecht eines Menschen weitaus komplexer sei, als von der Psychoanalyse behauptet, sei die Betrachtung transsexueller Personen als Menschen mit dem Wunsch,  (ICD-10: F64), nicht der Realität entsprechend. Daher wird die Bezeichnung ebenso bemängelt, wie die dadurch verbundene Bewertung der geschlechtlichen Identität transsexueller Menschen als psychische Störung. Hier sehen einige Betroffenen-Gruppierungen Parallelen zur Pathologisierung von Menschen mit abweichender sexueller Orientierung bis Anfang der 1970er Jahre als „sexuell orientierungsgestört“. Zudem sei der Begriff Geschlechtsidentitätsstörung Hauptauslöser für weltweite Transphobie, Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen, an denen sich auch viele Staaten durch eine dementsprechende Gesetzgebung (etwa die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem 1980 eingeführten Transsexuellengesetz) beteiligen würden, indem sie unwissenschaftliche Geschlechterklischees übernehmen, die indirekt oder direkt mit Begriffen wie Geschlechtsidentitätsstörung oder Geschlechtsangleichung in Verbindung zu bringen sind.

Es werden die Yogyakarta-Prinzipien angeführt, die besagen: „Entgegen anders lautender Beurteilungen sind die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität eines Menschen an und für sich […] keine Erkrankungen und sollen daher nicht behandelt, geheilt oder unterdrückt werden.“

Die seit 2007 an der Charité eingerichtete interdisziplinäre GIS-Spezialsprechstunde (Jugendpsychiatrie, Sexualmedizin, pädiatrische Endokrinologie) diagnostizierte bei allen bis Mitte 2008 vorstellig gewordenen Patienten (im Alter von fünf bis 17 Jahren; zwölf männlichen, neun weiblichen Geschlechts) psychopathologische Auffälligkeiten, die in vielen Fällen zur Vergabe einer weiteren psychiatrischen Diagnose führten. In der Regel fanden sich deutliche psychopathologische Auffälligkeiten auch bei den Eltern. Hintergrundproblematik beziehungsweise „Umwandlungsmotiv“ bei den Jugendlichen war überwiegend eine abgelehnte (ich-dystone) homosexuelle Orientierung. Letztere hätte man durch pubertätsblockierende Maßnahmen in ihrer Entfaltung aufgehalten.

Kontroversen 
Die mit der Diagnose einhergehende Psycho-Pathologisierung wird aus Sicht der Menschenrechte kritisiert von Transgender-Personen, Transgender-Studien, Queerfeminismus sowie der interdisziplinären Geschlechterforschung. Im Jahr 2017 wird in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Arbeitsgruppe für „sexuelle Störungen und sexuelle Gesundheit“ (Sexual Disorders and Sexual Health) auf eine Entpathologisierung von Trans-Geschlechtlichkeit hingewirkt.

Gebiete, welche diese Klassifizierung ablehnen

Frankreich 
Durch einen Erlass vom 17. Mai 2009 („Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“) wurden Geschlechtsidentitätsstörungen aus dem französischen Recht gestrichen. Die Leistungen durch das Gesundheitssystem blieben erhalten. Frankreich ging als erstes Land diesen Schritt.

Europäische Union 
Der Europarat hat in seiner Resolution 2048 vom 22. April 2015 für die rechtliche und soziale Gleichstellung von Transpersonen die 47 Mitgliedsstaaten unter anderem dazu aufgefordert, alle Einstufungen als geistige Störungen in nationalen Klassifikationen zu streichen. Das Europäische Parlament hatte bereits 2011 die Europäische Kommission und die Weltgesundheitsorganisation aufgefordert, Störungen der Geschlechtsidentität von der Liste der psychischen und Verhaltensstörungen zu streichen und in den Verhandlungen über die 11. Revision der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11 per 2018) eine nicht pathologisierende Neueinstufung sicherzustellen.

Dänemark 
Seit dem 1. Januar 2017 gilt auch in Dänemark Transsexualität nicht mehr als psychische Krankheit. Das Parlament erachtete dies als diskriminierend. Geschlechtsangleichende Maßnahmen werden weiterhin von der Krankenkasse bezahlt.

Siehe auch 
 Transidentität
 Transgender
 Transsexualität
 Transphobie

Literatur 
 Sophinette Becker: Transsexualität – Geschlechtsidentitätsstörung. In: Götz Kockott, Eva-Maria Fahrner (Hrsg.): Sexualstörungen. Thieme, Stuttgart/New York 2004, S. 153–201 ().
 Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie: S1-Leitlinie: Störungen der Geschlechtsidentität im Kindes- und Jugendalter (F64). 1. August 2013 (gültig bis 1. August 2018; Downloadseite)
 
 Hertha Richter-Appelt, Timo O. Nieder (Hrsg.): Transgender-Gesundheitsversorgung: Eine kommentierte Herausgabe der Standards of Care der World Professional Association for Transgender Health. Psychosozial, Gießen 2014, ISBN 978-3-8379-2424-4 (deutsche Ausgabe der Standards of Care 2012: PDF: 3,8 MB, 138 Seiten auf wpath.org).

Weblinks 
 Madeline H. Wyndzen: The Banality of Insensitivity: Portrayals of Transgenderism in Psychopathology. In: GenderPsychology.org. Private Website, 2004 (englisch).

Einzelnachweise 

Psychische Störung
Sexualmedizin
Transgender